La « fin des temps » désigne généralement la fin du monde telle qu’elle est décrite dans la Bible.

C’est également le titre des œuvres suivantes.

Littérature et bande dessinée 
 Yragaël ou la Fin des temps est un album de bande dessinée écrit par Michel Demuth et dessiné par Philippe Druillet (1974) ;
 La Fin des temps est un roman de l’écrivain japonais Haruki Murakami (1985) ;
 La Fin des temps est le trente-deuxième tome de la série de bande dessinée Les Timour (1994) ;
 La Fin des temps est le quatorzième tome de la série de bande dessinée Chroniques de la Lune noire (2008) ;

Cinéma et télévision 
 Jusqu'à la fin des temps (Till the End of Time), un film américain réalisé par Edward Dmytryk, sorti en 1946 ;
 Jusqu'à la fin des temps (Until the end of time), une comédie dramatique romantique algérienne écrite et réalisée par Yasmine Chouikh, sortie en 2018.
 Le Jour de la fin des temps () est un film américain réalisé par John « Bud » Cardos (1980) ;
 La Fin des temps () est un film américain réalisé par Peter Hyams (1999) ;
 La Fin des temps, partie 1 et partie 2 sont les  et  de la saison 7 de Buffy contre les vampires (2003) ;
 La Fin des temps est le  de la série télévisée Torchwood (2007) ;

Musique 
 La Fin des temps est le troisième album studio du groupe de rock alternatif AqME (2005).

Voir aussi 
 

Fin du monde